Carcasa puede hacer referencia a:
 el esqueleto de un cuerpo;
 la carne de un animal muerto;
 la caja de una computadora;
 la cubierta de una bomba hidráulica;
 el proyectil incendiario de artillería del siglo XVIII.

Enlaces externos